FCJ steht für:
 FC Junkersdorf, ein Kölner Sportverein
 Treue Gefährtinnen Jesu, Ordenskürzel der katholischen Schwesterngemeinschaft

FCJ